Friedstein steht für:

 Friedstein (tschechisch Frýdštejn), ein Ort im Okres Jablonec nad Nisou in Tschechien
 Friedstein (heute Altfriedstein), eine ehemalige Weinbergsbesitzung in Radebeul in Sachsen